Dalmatinski Hrvat (1898.)
Dalmatinski Hrvat (1910.)